William Mark Whitten  é um botânico estadunidense. 

Formou-se em Biologia em 1976 no Thomas More College, terminou seu mestrado em botânica em 1979 na University of Tennessee, obteve seu Ph.D. em ciências botânicas na University of Florida em 1985, onde é professor e pesquisador da filogenia molecular de Orchidaceae. Desde 1993 é cientista senior no Florida Museum of Natural History. Faleceu 12 de abril de 2019 de causas naturais em sua casa, na Flórida.

Algumas publicações
 Whitten, W. M., N. H. Williams, and M. W. Chase. 2000. Subtribal and generic relationships of Maxillarieae (Orchidaceae) with emphasis on Stanhopeinae: Combined molecular evidence. American Journal of Botany 87: 1842-1856.
 Ryan, A., W. M. Whitten, M. A. Johnson, and M. W. Chase. 2000. A phylogenetic assessment of Lycaste and Anguloa (Orchidaceae: Maxillarieae). Lindleyana 15:33-45.
 Cameron, K. M., M. W. Chase, W. M. Whitten, P. J. Kores, D. C. Jarrell, V. A. Albert, T. Yukawa, H. G. Hills, and D. H. Goldman. 1999. A phylogenetic analysis of the Orchidaceae: Evidence from rbcL nucleotide sequences. American Journal of Botany 86: 208-224.
 Eltz, T., W. M. Whitten, D. W. Roubik, and K. E. Linsenmair. 1999. Fragrance collection, storage, and accumulation by individual male orchid bees. Journal of Chemical Ecology 25: 157-176.
 van den Berg, C., W. E. Higgins, R. L. Dressler, W. M. Whitten, M. A. Soto Arenas, A. Culham, and W. M. Chase. 2000. A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. Lindleyana 15: 96-114.
 Whitten, W. M., A. M. Young, and N. H. Williams. 1989. Function of glandular secretions in fragrance collection by male euglossine bees (Apidae: Euglossini). Journal of Chemical Ecology 15:1285-1295.
 Whitten, W. M., A. M. Young, and D. L. Stern. 1993. Non-floral sources of chemicals that attract male euglossine bees. Journal of Chemical Ecology 19: 3017-3027.
 Stern, W. L. and W. M. Whitten. 1999. Comparative vegetative anatomy of Stanhopeinae (Orchidaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 129: 87-103.
 Zomlefer, W. B., N. H. Williams, W. M. Whitten, and W. S. Judd. 2001. Generic circumscription and relationships in the tribe Melanthieae (Liliales, Melanthiaceae), with emphasis on Zigadenus: evidence from ITS and trnL-F sequence data. American Journal of Botany 88: 1657-1669.
 Whitten, W. M. and N. H. Williams. 1992. Floral fragrances of Stanhopea (Orchidaceae). Lindleyana 7: 130-153.

Referências

Botânicos dos Estados Unidos